Frank László (1890–1965) újságíró, író, szerkesztő, riporter
 Frank László (1907–1979) ügyvéd
 Frank László (1910–1990) Kossuth-díjas kohómérnök